Helminthoglypta talmadgei är en snäckart som beskrevs av Roth 1988. Helminthoglypta talmadgei ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
talmadgei